Die Prva Liga FBiH 2005/06 war die insgesamt elfte Saison der zweithöchsten Spielklasse der Föderation Bosnien und Herzegowina und die sechste als Prva Liga FBiH im Fußball der Männer. Sie begann am 13. August 2005 und endete am 3. Juni 2006.

Meister wurde der FK Velež Mostar.

Modus 
16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg in die Premijer Liga 2006/07 auf, während die letzten fünf Teams in die drittklassige Druga Liga abstiegen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle futbol24.com
 forebet.com

2005
Fußballsaison 2005/06